Minzloff ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Minzloff (* 1953), deutsche Filmeditorin 
 Hans Minzloff (1890–1962), deutscher Filmarchitekt
 Hans L. Minzloff (1908–1998), deutscher Kulturfilmproduzent, -regisseur und -kameramann
 Rudolf Minzloff (1811–1883), deutscher kaiserlicher russischer Hofrat, Bibliothekar und Autor
 Rudolf Rudolfowitsch Minzloff (1845–1904), Sohn von Rudolf Minzloff, russischer Anwalt, Publizist und Bibliophiler